Философов (Философова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Философов, Алексей Илларионович (1799—1874) — русский военачальник, генерал от артиллерии, генерал-адъютант, брат Н. И. Философова.
 Философов, Виктор Павлович (1908—1989) — советский геоморфолог и геолог, картограф, доктор геолого-минералогических наук, профессор, основатель научной школы структурной морфометрии.
 Философов, Владимир Дмитриевич (1820—1894) — действительный тайный советник, первый Главный военный прокурор Российской империи, член Государственного Совета.
 
 Философов, Марк Дмитриевич (1892—1938) — искусствовед, работник Эрмитажа.
 
 Философов, Илларион Никитич (?—?) — надворный советник, предводитель дворянства Новоладожского уезда. Отец А. И. Философова и Н. И. Философовых.
 Философов, Николай Илларионович (1804—1854) — русский военачальник, генерал-лейтенант, директор Пажеского корпуса.



Примечания